24-й розыгрыш Кубка России по мини-футболу проходил с 9 октября 2015 года по 3 апреля 2016 года. В розыгрыше приняла участие 21 команда, в том числе 12 из Суперлиги, 7 из Высшей лиги   и 2 клуба из Первой лиги (МФК Зодиак и МФК Лара).

Первый этап 
9 — 18 октября 2015 года
В 1/8 финала из каждой группы проходило по 2 команды.

Группа «A» (Рязань)

Группа «B» (Ишим)

Второй этап (плей-офф) 
Первые матчи в каждой паре проходили на площадках команд, указанных первыми, ответные — на площадках команд, указанных вторыми. Исключением стала пара 1/8 финала «Ухта» — «Синара», в которой по договорённости между клубами оба матча проводились в Ухте.

1/8 финала 
31 октября — 25 ноября 2015 года

 

|}

1/4 финала 
17 декабря 2015 — 10 января 2016 года

 

|}

1/2 финала 
24 февраля — 16 марта 2016 года

 

|}

Финал 
31 марта — 3 апреля  2016 года

 
|}

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2015/2016

Кубок России по мини-футболу
2015 год в мини-футболе
2016 год в мини-футболе